Ровироса има више значења:

 Ровироса (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ровироса (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику